Nowosergijewka (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Nowosergijewka (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Nowosergijewka (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Nowosergijewka (Orenburg, Nowosergijewski), Siedlung in der Oblast Orenburg, Verwaltungssitz des Nowosergijewski rajon
 Nowosergijewka (Orenburg, Tjulganski), Weiler in der Oblast Orenburg, Tjulganski rajon